Гаљо Верде има више значења:

 Гаљо Верде (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гаљо Верде (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику